33-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 15 ноября 1971 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо» (пятый чемпионский титул).

Группа сильнейших в этом сезоне была сокращена до 16 команд. По итогам предыдущего сезона высшую лигу покинули: «Спартак» из Орджоникидзе, кутаисское «Торпедо» и одесский «Черноморец». Их заменили львовские «Карпаты» и «Кайрат» из Алма-Аты.

Под руководством нового тренера Александра Севидова киевское «Динамо» показало лучшие результаты практически по всем показателям: победило в наибольшем количестве матчей — 17, проиграло в наименьшем числе встреч — 3, больше всех забило мячей — 41 и меньше всех пропустило — 17. Киевляне стали чемпионами, опередив ереванский «Арарат», занявший второе место, на семь очков, а тбилисское «Динамо» — на восемь.

Лучшим бомбардиром стал Эдуард Малофеев («Динамо» Минск) — 16 голов в 28 матчах. Пять мячей Малофеев забил в двух последних играх (со СКА и «Торпедо»), в которых были зафиксированы ничьи со счётом 3:3. Неожиданный всплеск результативности Малофеева и тот факт, что и минское «Динамо», и СКА благодаря ничьей обеспечили себе место в высшей лиге на следующий сезон, привели к появлению в СМИ ряда заметок, в которых авторы обвиняли эти три команды в договорных матчах.

ЦСКА установил антирекорд чемпионатов СССР — самое низкое место команды-чемпиона прошлого года (12-е место). «Торпедо» установило рекорд чемпионатов СССР, сыграв вничью 20 матчей из 30-ти (66,67 %).

Итоговая таблица

Чемпионская гонка

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1971
1971